Погрібний Анатолій Григорович — український літературознавець, письменник, критик і публіцист, політичний, культурний і громадський діяч.
 Погрібний Віктор Олексійович — журналіст.
 Погрібний Данило Кононович — Герой Радянського Союзу.
 Погрібний Микола Іванович (13.5.1920-1994) — лексикограф, диктор Українського радіо. Заслужений працівник культури України.
 Погрібний Олег Павлович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Погрібний Сергій Сергійович (1981—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Погрібний Юрій Іванович — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища